Sonic the Hedgehog 2 puede referirse a:

Sonic the Hedgehog 2 (Mega Drive), lanzado para la videoconsola Sega Mega Drive.
Sonic the Hedgehog 2 (8-bit), lanzado para las videoconsolas de 8 bits Sega Game Gear y Master System.
 Sonic the Hedgehog 2, título original en inglés de Sonic, la película 2.
 Sonic the Hedgehog 2 Alpha, antigua versión beta del juego publicada en noviembre de 2006.